Стен Карлссон (, , Уппсала — , там же) — шведский , , , профессор истории Уппсальского университета (1956—1983), доктор наук. Член Шведской королевской академии словесности.

Биография 
Родился в Уппсале, в семье историка . Брат Арвида Карлссона (1923—2018), лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Выпускник Уппсальского университета, там же в 1944 году стал доктором наук.
В 1956—1983 годах работал профессором в альма матер.

Внёс значительный вклад в изучение истории шведской внешней политики XVIII — начала XIX века, социальной истории Швеции (проблемы распада сословного общества, социальной стратификации, положения крестьянства и женщин), а также в развитие международного сотрудничества историков.

Автор 2-го тома университетского учебника по истории Швеции, редактор и автор многотомной «Шведской истории» (неоднократно переиздавались в 1960—1980-х годах).

Избранные труды 
 Gustaf IV Adolfs fall. (1944)
 Gustaf IV Adolf. En Biografi. (1946)
 Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700—1865 (1949)
 Svensk ståndscirkulation. 1680—1950. (1950)
 Mellan Bolmen och Holaveden (1951)
 Lantmannapolitiken och industrialismen (1954)
 Svensk historia (1961)
 Den svenska historien (del 1-10, 1961-68)
 Byråkrati och borgarstånd under frihetstiden (1963)
 Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866 (1966)
 Ståndssamhälle och stândpersoner, 1700—1865. 2. uppl. (1973)
 Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor. (1977)
 Anderstorp (1980)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Carlsson, Sten, 1917—1989

доктора наук
Авторы учебников
Преподаватели Уппсальского университета
Выпускники Уппсальского университета
Члены Шведской королевской академии словесности